Der Kanton Crécy-la-Chapelle war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Meaux, im Département Seine-et-Marne und in der Region Île-de-France; sein Hauptort war Crécy-la-Chapelle. Vertreterin im Generalrat des Départements war zuletzt von 2005 bis 2015 Valérie Pottiez-Husson (UMP). 

Der Kanton Crécy-la-Chapelle war 124,71 km² groß und hatte (1999) 29.825 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 239 Einwohnern pro km² entsprach.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 18 Gemeinden:

Crecylachapelle
Aufgelöst 2015